

Persone
 Jacquotte Delahaye (1630 circa – 1663 circa) – pirata bucaniere francese
 Isaac Delahaye (1982) – chitarrista belga
 Luc Delahaye (1962) – fotografo francese

Altro
 Delahaye – casa automobilistica francese